Sam Bennett (hockey sur glace) (né en 1996), joueur de hockey sur glace canadien
Sam Bennett (cyclisme) (né en 1990), cycliste irlandais
Sam Bennett (baseball) (1884-1969), joueur de baseball américain
Samuel Bennett (1815-1878), journaliste australien
Samuel C. Bennett (1810-1893), physicien né en Angleterre
Sam Bennett (athlétisme) (2001-), hurdler britannique

Voir aussi